Обри́ де Вер () — имя нескольких английских аристократов:
 Обри де Вер I (1030 — 1112/1113) — соратник Вильгельма Завоевателя, участник нормандского завоевания Англии.
 Обри де Вер II (ок. 1085 — 1141) — лорд-камергер Англии и шериф Лондона.
 Обри де Вер III (ок. 1115 — 1194) — 1-й граф Оксфорд.
 Обри де Вер IV (ок. 1163 — 1214) — 2-й граф Оксфорд.
 Обри де Вер (ок. 1338 — 1400) — 10-й граф Оксфорд.
 Обри де Вер (1627—1703) — 20-й граф Оксфорд.
 Обри Томас де Вер (1814—1902) — ирландский поэт, критик и политический деятель.